greben, reljefni oblik
 Greben (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad, BiH
 Greben (Krupa na Vrbasu), utvrda u BiH

Hrvatski otoci:
 Greben (Vis), otočić kod Visa
 Greben (Dubrovnik), hrid kod Dubrovnika, najveća hrid u skupini Grebeni
 Uokolo otoka Premude i Silbe
 Južni greben
 Srednji greben
 Zapadni greben